Братская могила советских воинов — памятник истории Великой Отечественной войны в городе Кривой Рог, братская могила советских воинов, погибших при освобождении города.

История 
6 ноября 1969 года состоялось открытие памятника.

Решением Днепропетровского облисполкома № 618 от 8 августа 1970 года памятник был взят на учёт под охранным номером 1667.

Характеристика 
В братской могиле похоронены советские воины-освободители 46-й армии 3-го Украинского фронта, погибшие при освобождении города в феврале 1944 года.

Братская могила находится по улице Вадима Гурова в Металлургическом районе города в сквере 60-летия Победы возле здания кинотеатра «Космос».

Авторы памятника: архитектор Семён Куклинский, скульптор Анатолий Ярошенко.

Гранитная стела в виде 3-х приспущенных флагов (высота 7,5 м, длина 10,9 м, ширина 1,55 м). На боковых гранях стелы расположены барельефные панно на тему войны, на торцевой части —​​ фигура ​​матери, держащей в руках перевязанный золотой лентой лавровый венок. Над барельефом на высоте 4-х метров установлен Орден Отечественная войны.

Примечания

Источники 
 
 Памятники истории и культуры Украинской ССР: каталог-справочник / АН УССР. Институт истории; Украинское общество охраны памятников истории и культуры; Редкол.: П. Т. Тронько (гл. ред.) и др. — : Наукова думка, 1987. — 735 с. — С. 115.
 Бухтияров В. Помним / Владимир Бухтияров // Червоний гірник. — 1994. — С. 86—88.
 Аннотирований список на памятник истории (Братская или одиночная могила) № 1673 от 30 марта 1984 г.
 Кривий Ріг: Фотоальбом / [фото М. О. Голяка; вступна стаття В. Савруцького]. — : Мистецтво, 1989. — 144 с.
 Кривий Ріг: Фотоальбом / [упоряд. та фото М. О. Голяка; авт. тексту Г. С. Осадчук]. — : Мистецтво, 1983. — 143 с.
 Кривой Рог. Фотоальбом / [Ред. В. Ю. Кияшко]. — : Мистецтво, 1971. — С. 33—35.

Ссылки 
 Братская могила советских воинов в Криворожском ресурсном центре.
 Братская могила советских воинов в Викимапии.

Памятники Великой Отечественной войны в Кривом Роге
Братские могилы на Украине